Berliner Luft bezeichnet:

Kulturelle Werke:
 Berliner Luft (Paul-Lincke-Lied), ein Musikstück von Paul Lincke (1904)
 Der Bulle von Tölz: Berliner Luft, deutscher Fernsehfilm von Wolfgang F. Henschel (2003)

Kulinaria:
 Berliner Luft (Dessert), Dessertcreme
 eine DDR-Likör-Marke, siehe Pfefferminzlikör #Marken (Auswahl)